914 км— остановочный пункт Северобайкальского региона Восточно-Сибирской железной дороги на 914 км Байкало-Амурской магистрали.
 
Находится в северо-восточной части посёлка Окунайский, и в 1 км к северо-западу от деревни Конец Луг Казачинско-Ленского района Иркутской области.

Пригородное сообщение

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Иркутской области
Остановочные пункты Северобайкальского региона Восточно-Сибирской железной дороги
Станции и платформы БАМа
Транспорт Казачинско-Ленского района